Paracoryphagrion deltoides — ископаемый вид стрекоз, единственный в составе монотипических рода Paracoryphagrion и семейства Paracoryphagrionidae (Zygoptera). Обнаружены в меловом бирманском янтаре (около 100 млн лет; Мьянма, Юго-Восточная Азия).

Описание 
Крупные стрекозы (длина сохранившейся части одного крыла около 3 см). Многие ячейки крыла имеют дельтовидную форму. Птеростигма длинная, простирается на 12 крыловых ячеек.
Жилка CuA длинная, достигает заднего края крыла на уровне птеростигмы. Вид Paracoryphagrion deltoides был впервые описан в 2018 году группой китайских палеоэнтомологов (Daran Zheng et al.), совместно с коллегами из Франции (André Nel; Muséum national d’Histoire naturelle, Париж) и Великобритании (Edmund A. Jarzembowski; The Natural History Museum, Лондон) по материалам из бирманского янтаря (возраст около 100 млн лет; Юго-Восточная Азия, Мьянма, Hukawng Valley, Kachin Province). Новые вид и род выделены в отдельное монотипическое семейство Paracoryphagrionidae в составе клады Pseudostigmatoidea (ранее в составе Coenagrionoidea из подотряда равнокрылые стрекозы, Zygoptera). Надсемейство Pseudostigmatoidea включает также семейство  Coryphagrionidae с одним монотипическим родом и видом  из прибрежных разреженных тропических лесов Кении и Танзании, и семейство Pseudostigmatidae (или подсемейство Pseudostigmatinae в составе семейства стрелок Coenagrionidae) с крупнейшей современной гигантской стрекозой  с размахом до 190 мм.

Этимология 
Вид Paracoryphagrion deltoides назван по признаку сходства с родом Coryphagrion и множеству дельтовидных ячеек крыла.

См. также 
 Buryatnemonyx gratshevi

Примечания

Литература 
 Nel A., Martinez-Delclòs X., Paicheler J. C., Henrotay M., 1993. Les ‘Anisozygoptera’ fossiles. Phylogénie et classification (Odonata). Martinia Hors Série, 3: 1—311.
 Nel A., Martínez-DNel A., Bechly G., Prokop J., Béthoux O., Fleck G., 2012. Systematics and evolution of Paleozoic and Mesozoic damselfly-like Odonatoptera of the ‘Protozygopteran’ grade. Journal of Paleontology, 86: 81—104.

Ссылки 
 

†
†
Вымершие стрекозы
Насекомые мелового периода
Фоссилии, описанные в 2018 году
Инклюзы бирманского янтаря